Chiesa e monastero della Consolata – chiesa di Asti
 Chiesa della Beata Vergine della Consolata – chiesa di Porto Torres
 Santuario della Consolata – basilica di Torino

Pagine correlate
 Chiesa della Madonna della Consolazione
 Chiesa di Santa Maria della Consolazione